Фракийский университет (Болгария)
 Фракийский университет (Греция)
 Фракийский университет (Турция)